Auguste Charles La Berge (parfois nommé Laberge ou de La Berge), né à Paris le  et mort dans la même ville le , est un peintre français de paysages. 

Le Musée du Louvre possède un de ses tableaux : Soleil Couchant.

Biographie

Œuvres
 Diligence traversant un village de Basse-Normandie et annonçant aux gens du lieu la nouvelle de la révolution de Juillet (1831), huile sur toile; , Compiègne, Château de Compiègne (inv. 2510).
 Une Ruelle, huile sur bois, , Dijon, Musée Magnin, signé "Ch. de La Berge"
 Soleil couchant à Virieu-le-Grand (1837-39), huile sur bois, , Paris, Musée du Louvre, signé "Ch. de La Berge"

Notes et références

Bibliographie 
 .
 
  
 
 

Peintre français du XIXe siècle
Naissance à Paris
Naissance en mai 1807
Décès à 34 ans
Décès à Paris
Décès en janvier 1842